{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | British Open
|-
|align = "center" | Дерби, Англия
|-
|align = "center" | 16 февраля — 2 марта 1986
|-
|align = "center" | Assembly Rooms
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 55 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1985 — Сильвиньо Франсиско
|-
| Чемпион 1986 — Стив Дэвис|-
| Финалист — Вилли Торн
|-
|}British Open 1986 (также известен как Dulux British Open 1986 — по названию спонсора, Dulux Paints) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 16 февраля по 2 марта 1986 года в Дерби, Англия. Победителем турнира стал Стив Дэвис, обыгравший в финале Вилли Торна со счётом 12:7.

 Результаты 

 Основной турнир 1 раундМатчи по 5 побед

 Сильвиньо Франсиско 5:2 Тони Джонс  
 Мёрдо Маклауд 5:4 Фред Дэвис  
 Терри Гриффитс 5:3   
 Нил Фудс 5:4 Джон Харгривз  
 Вилли Торн 5:2 Лес Додд  
 Перри Манс 5:2 Уэйн Джонс  
 Кирк Стивенс 5:3 Грэм Майлс  
 Клифф Уилсон 5:3 Боб Шаперон  
 Джон Ри 5:3 Рэй Риардон  
 Джон Вирго 5:1 Дэнни Фаулер  
 Эдди Чарльтон 5:2 Дэйв Гилберт  
 Пэдди Браун 5:0 Джон Спенсер  
 Тони Мео 5:3 Джим Доннелли  
 Стив Ньюбери 5:3 Дин О'Кейн  
 Клифф Торбурн 5:0 Десси Шихан  
 Марк Уайлдмэн 5:4 Грег Дженкинс 

 Стив Дэвис 5:2 Иан Блэк  
 Дэйв Мартин 5:1 Боб Харрис  
 Пол Медэти 5:1 Дэвид Тейлор  
 Джон Кэмпбелл 5:4 Барри Уэст  
 Пэтси Фэйган 5:1 Дуг Маунтджой  
 Джон Пэррот 5:2 Колин Роско  
 Тони Ноулз 5:1 Иан Уильямсон  
 Джим Вич 5:3 Дин Рейнолдс  
 Питер Франсиско 5:4 Джимми Уайт  
 Стив Лонгуорт 5:4 Юджин Хьюз  
 Алекс Хиггинс 5:3 Малкольм Брэдли  
 Майк Халлетт 5:3 Стив Даггэн  
 Джо Джонсон 5:2 Джек Маклафлин  
 Билл Вербенюк 5:4 Робби Фолдвэри  
 Роджер Бэйлс 5:4 Деннис Тейлор  
 Рекс Уильямс 5:1 Тони Драго

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

British Open
1986 год в снукере